В парному розряді жіночого тенісного турніру Prague Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Аманда Кетцер і Лінда Вілд виграли титул, у фіналі перемігши пару Крісті Богерт і Лаура Голарса 6–4, 3–6, 6–2.

Сіяні пари 

 Аманда Кетцер /  Лінда Вілд (чемпіонки)
 Крісті Богерт /  Лаура Голарса (фінал)

 Александра Фусаї /  Каріна Габшудова (півфінал)
 Ingelise Driehuis /  Мішелл Джаггард (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Prague Open